El término muñecas puede referirse a:

 Plural de muñeca, juguete.
 Plural de muñeca, articulación del antebrazo con la mano.
 Ildefonso de las Muñecas, un sacerdote y caudillo de la guerra de independencia del Alto Perú, actualmente Bolivia.
Provincia de Muñecas, en Bolivia.
Muñecas, localidad española perteneciente al municipio soriano de  Santa María de las Hoyas.